Нагі́рний прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Нагірний провулок — провулок у місті Дніпропетровськ.
 Нагірний провулок — провулок у місті Житомир.
 Нагірний провулок — провулок у місті Київ.
 1-й Нагірний провулок — провулок у місті Луганськ.
 У місті Миколаїв:
 1-й Нагірний провулок;
 2-й Нагірний провулок;
 3-й Нагірний провулок;
 4-й Нагірний провулок;
 5-й Нагірний провулок;
 6-й Нагірний провулок;
 7-й Нагірний провулок.
 У місті Хмельницький:
 Нагірний провулок;
 1-й Нагірний провулок;
 2-й Нагірний провулок;
 3-й Нагірний провулок.
 Нагірний провулок — провулок у місті Чернівці.

Провулки